Saint Cloud s-sr putea referi la unul din numele proprii:

Nume geografice

Franța 

 Saint Cloud, cunoscut și ca Clodoald, unul din fii regelui franc Chlodomer
 Saint-Cloud, un orășel (târg) din Franța
 Château de Saint-Cloud, castel regal din Franța

Statele Unite ale Americii 

 Saint Cloud, 
 Saint Cloud, 
 Saint Cloud State University
 Saint Cloud, 
 Saint Cloud, 

Nume proprii